Diogenia es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Diogenia, una hija de Forbante, rey de Élide. Su padre consiguió este reino gracias al apoyo que prestó al anterior rey, Aléctor, en su lucha contra Pélope. Una vez conseguida la victoria, ambos compartieron el reino y planificaron un doble matrimonio: Diogenia casaría con Aléctor y Forbante con Hirmina, la hermana de este.
 Diogenia, una hija del rey Céleo de Eleusis y Metanira.
 Diogenia, una hija del oceánida Céfiso que casó con Frasimo y fue madre con él de Praxitea, la mujer del rey Erecteo de Atenas.